Ascione – torrente della Toscana
 Museo Ascione – museo campano sulla lavorazione del corallo
 17972 Ascione – asteroide 
 Ascione – Clan della Camorra di Ercolano.

Persone
Ciro Ascione, scrittore e massmediologo italiano
Mario Ascione, agronomo, dirigente d'azienda e politico italiano
Quinto Ascione, militare italiano
Thierry Ascione, ex tennista francese